Saulnois, une région naturelle de Lorraine située en Moselle et en Meurthe-et-Moselle
 Saulnois (Pays messin)
 Canton du Saulnois, un canton de Moselle
 Communauté de communes du Saulnois, une structure intercommunale de Moselle

Toponyme 
 Dain-en-Saulnois, une ancienne commune de Moselle
 Fresnes-en-Saulnois, commune de Moselle
 Laneuveville-en-Saulnois, commune de Moselle
 Silly-en-Saulnois, commune de Moselle

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme